Medaglia di guerra – onorificenza austriaca
Medaglia di guerra 1939-1945 – altro nome con è indicata la War Medal 1939-1945, onorificenza britannica
Medaglia di guerra 2461 – onorificenza thailandese del 1918 d.C.
Medaglia di guerra ottomana – nome informale con cui si può indicare la Stella di Gallipoli, onorificenza turca